Лука Павићевић може бити:

 Лука Павићевић (1876—1956), политичар и синдикални функционер.
 Лука Павићевић (1968), кошаркаш и кошаркашки тренер.